BSZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bartletts Bistol Bay (Stati Uniti)